Meineke ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Herkunft: Aus einer mit -k-Suffix [angehängter Wortteil] gebildete Koseform von Meinhard entstandener Familienname

Varianten 
 Meinecke, Meinke

Namensträger 
 August Meineke (1790–1870), deutscher Altphilologe

 Christoph Meineke (* 1979), deutscher Politiker
 Don Meineke (1930–2013), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ecco Meineke (* 1961), deutscher Musiker, Kabarettist und Autor
 Eckhard Meineke (* 1953), deutscher Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer
 Eva Maria Meineke (1923–2018), deutsche Film-, Bühnen - und Fernsehschauspielerin
 Hans Meineke (1889–1960), deutscher Manager und Politiker (BDV, FDP)
 Johann Heinrich Friedrich Meineke (1745–1825), deutscher Theologe und Schulrektor
 Klaus Meineke (* 1950), deutscher Handballspieler und -trainer

Familienname